La Mezquita Andalusí, () Mezquita Española () o Mezquita de los Moros es una mezquita situada en Begumpet, una parte de la ciudad india de Hyderabad. También se conoce como Masjid Iqbal ud-Daula, en honor a Iqbal ud-Daula, el noble que inició su construcción; Jama Masjid Aiwan-e-Begumpet.

Construcción 
La construcción de la mezquita fue ordenada en 1900 por Viqar ud-Daula, el quinto emir de la familia noble Paigah. Tras su repentina muerte en 1902, la prosiguió su primogénito y heredero Sultán ul-Mulk, sexto emir de los Paigah.

After his return from Spain, as he was very much inspired by the Cathedral–Mosque of Córdoba. The exterior and interior of the Spanish Mosque is mostly similar to the Cathedral–Mosque of Córdoba in Spain and Jama Masjid Gulbarga, Karnataka, India. It shows state-of-the-art interiors and architecture.

It is also known as the Mosque of the Moors, due to its unique Hispanic (Moorish) style of architecture and is said to be one-of-its-kind in India. The stand-out feature is the spires instead of the usual minarets or domes; they give this mosque a church-like appearance.
Right for the inception this mosque is maintained and managed by the heirs of Paigah Amir Sir Viqar-ul-Umra.

History and features

Mr. Faiz khan is the head of the community as well as treasurer of this historic mosque. Mr faiz takes care of all the works of the mosque  conducts regular meetings between community members and gives them orders.

The mosque is also known by the local Muslim community as Masjid Iqbal Ud Daula, Masjid Aiwan-e-Begumpet. It can accommodate 3000 worshipers at once. The Spanish Mosque is very well known and is considered as a landmark mosque for the Secunderabad Muslim community.

Conservation
The Spanish Mosque is a declared heritage site by ASI and is under discussion for the consideration of UNESCO Asia Pacific Merit.

Véase también
 List of former mosques in Spain

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 The Wondrous Spanish Mosque of Hyderabad
 
 
 
 

Mezquitas de India
Hyderabad (India)
Edificios y estructuras terminadas en 1906
Mezquitas del siglo XX